Náyade puede referirse a:

 Las náyades; en la mitología griega, un tipo de ninfas acuáticas, comúnmente asociadas a fuentes y manantiales.
 Náyade (satélite), una luna del planeta Neptuno.
 La ninfa (biología) acuática de ciertos insectos (tales como las libélulas), llamada también náyade.
 Celastrina argiolus, especie de mariposas de nombre vulgar náyades.
 La náyade (moluscos), nombre vulgar de algunas especies de moluscos bivalvos unionoides que habitan ríos y lagos de agua dulce.

Enlaces externos